Hoff je priimek več oseb:
 Jacobus Henricus van 't Hoff, nizozemski kemik (1852-1911)
 Heinrich Georg Hoff, nemški polihistor (ok. 1739-1809)